IV liga polska w piłce nożnej – czwarty poziom rozgrywkowy w Polsce w sezonie 1967/1968.

Ligi okręgowe

Rzeszów 

 Do niższej klasy rozgrywkowej została zdegradowana ostatnia drużyna (wobec zachowania statusu III-ligowego w edycji 1967/1968 przez trzy zespoły województwa rzeszowskiego).

Przypisy 

Czwarty poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1967 w piłce nożnej
1968 w piłce nożnej
1967 w polskim sporcie
1968 w polskim sporcie